Шапошников, Валерий:
 Шапошников, Валерий Алексеевич — депутат Московской городской Думы 4 и 5 созывов.
 Шапошников, Валерий Петрович (род. 1949) — заслуженный тренер России. Примечания